Konrad Bolten ist der Name folgender Personen:

* Konrad Bolten (Jurist) (1610–1665), deutscher Jurist und Politiker 
 Konrad Bolten (Schauspieler) (vor 1870–nach 1902), Schauspieler